Panawangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panawangan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Panawangan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar